Op het Australian Open 2022 speelden de vrouwen in het dubbelspel van woensdag 19 tot en met zondag 30 januari 2022.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Elise Mertens en Aryna Sabalenka had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Mertens speelde samen met Russin Veronika Koedermetova.

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Anna Danilina en Beatriz Haddad Maia in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun elfde gezamen­lijke titel (de vierde op de grandslamtoernooien). Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Siniaková zes.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Zes Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens, met Veronika Koedermetova als derde geplaatst, bereikte de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door het eerste reekshoofd, Krejčíková/Siniaková.
 Greet Minnen, met de thuisspelende Ellen Perez aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.
 Alison Van Uytvanck, samen met Clara Tauson uit Denemarken – zij hadden de eerste ronde als eindstation.
 Ook voor Maryna Zanevska en Julia Lohoff (Duitsland) viel het doek na de eerste ronde.
 Kirsten Flipkens, geflankeerd door de Spaanse Sara Sorribes Tormo – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Mertens en Koedermetova.
 Kimberley Zimmermann, als alternate toegelaten samen met de Slowaakse Anna Schmiedlová, strandde in de eerste ronde.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters:
 Lesley Pattinama-Kerkhove, met de thuisspelende Arina Rodionova aan haar zijde – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.
 Ook Arantxa Rus en de Spaanse Nuria Párrizas Díaz verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2022